Amerikai Egyesült Államok
Dairyland (Madera megye, Kalifornia)
Dairyland (Orange megye, Kalifornia), 1965-ben La Palmára nevezték át
Dairyland (Wisconsin)
Dairyland (közösség, Wisconsin)